Морталитет или смртност је стање смрти или подложности смрти; супротност од иморталитета или бесмртности.

 Морталитет риба, параметар који се користи у динамици популације риба ради израчунавања губитка рибе у рибљом фонду усљед смрти
 Морталитет (теорија израчунљивости), својство Турингове машине ако се заустави када се покрене на било којој почетној конфигурацији
 Стопа морталитета или стопа смртности, мјера за стопу морталитета у одређеној популацији